Barry Hoban (né en 1940), coureur cycliste anglais, présent au British Cycling Hall of Fame ;
 James Hoban (1762-1831), architecte irlandais installé aux États-Unis, concepteur de la Maison-Blanche à Washington, D.C. ;
 Ovidiu Hoban (né en 1982), footballeur roumain ;
 Patrick Hoban (né en 1991), footballeur irlandais
 Russell Hoban (1925-2011), écrivain américain, notamment de fantasy, science-fiction, et romans grand public ;
 Tana Hoban (1917-2006), photographe et écrivain américaine, en littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Tommie Hoban (né en 1994), footballeur irlandais.